The Purple Hills – cortometraggio del 1915 diretto da Gilbert P. Hamilton
The Purple Hills –  film western del 1961 diretto da Maury Dexter